Nido d'amore (The Love Nest) – film del 1918 diretto da Tefft Johnson
 Il nido d'amore (The Love Nest) – film del 1923 diretto da Buster Keaton ed Eddie Cline
 The Love Nest – film del 1933 diretto da Thomas Bentley